«Лілі Марлен» — популярна німецька пісня часів Другої світової війни.
 «Лілі Марлен» — збірка віршів харківського письменника Сергія Жадана 2009 року.
 «Лілі Марлен» — фільм 1980 року, режисер Райнер Вернер Фассбіндер.

Див. також 
 — британський фільм 1950 року.